Příjmení Hermach nosí více různých významných osobností:

 Adil Hermach (* 1986) – marocký fotbalista
 Jiří Hermach (1912–2011) – český filosof
 Josef Hermach (1924–2002) – český katolický kněz
 Jana Hermachová (* 1943) – česká herečka
 Anna Irmanovová rozená Hermachová (* 1970) – česká malířka, performerka a publicistka